Андреини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1870—1943) — итальянский врач и энтомолог.
  (род. 1938) — итальянская актриса.
 Андреини, Джамбаттиста (1576—1654) — итальянский драматург и актёр, сын Франческо и Изабеллы Андреини.
 Андреини, Изабелла (1562—1604) — итальянская актриса комедии дель арте, в честь которой названа маска ; супруга Франческо Андреини, мать Джамбаттиста Андреини.
  (1901—1970) — итальянский певец.
  (род. 1981) — итальянский футболист.
 Андреини, Франческо (1548—1624) — итальянский актёр комедии дель арте, муж Изабеллы Андреини, отец Джамбаттиста Андреини.
  (1937—2014) — американский лётчик высшего пилотажа.

 Двойная фамилия 
 Рампони-Андреини, Вирджиния (1853—1630) — итальянская актриса и певица.